

Letteratura 
 Se ti trovi in pericolo (Promise Me) – romanzo di Harlan Coben del 2006

Musica 
 Promise Me – singolo di Beverley Craven del 1990
 Promise Me – album di CoCo Lee del 1994